Посад — многозначный термин:

 Посад — первоначально населённая область за пределами монастыря, кремля, детинца; та часть, которой будущий город прирастал, где находилось торжище и ремесленные слободы; заштатный безуездный город.
 Посад — свадебный обычай у русских, поляков, болгар (у последних носит название «бучка»).

Топоним

Белоруссия 
 Посад — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Посад — деревня в Онежском районе Архангельской области.
 Посад — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Посад — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Посад — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Посад — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Посад — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Посад — село в Ильинском районе Пермского края.
 Посад — село в Кишертском районе Пермского края.
 Посад — деревня в Оханском районе Пермского края.

Украина 
 Посад — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 

 Гаврилов Посад
 Мариинский Посад
 Павловский Посад
 Сергиев Посад
 Опеченский Посад